Cedarville kan syfta på:

Cedarville, Arkansas
Cedarville, Illinois
Cedarville, New Jersey
Cedarville, Ohio